Santa Marina (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Salerno
 Santa Marina (Belmonte de Miranda), een gehucht in de Spaanse gemeente Belmonte de Miranda in de regio Asturië
 Santa Marina (Cudillero), een gehucht in de Spaanse gemeente Cudillero in de regio Asturië
 Santa Marina (La Rioja), een gehucht in de Spaanse gemeente Santa Engracia del Jubera in de regio La Rioja
 Santa Marina (Quirós), een gehucht in de Spaanse gemeente Quirós in de regio Asturië
 Santa Marina (Pratdip), een dorpje in de Spaanse gemeente Pratdip in de provincie Tarragona (regio Catalonië)

Zie ook 
 Santa Marina del Rey, een gemeente in de Spaanse provincie Léon (regio Castilië en León)